Väinämöinen kan syfta på:

 Väinämöinen – i finsk mytologi den viktigaste hjälten i Kalevala
 Väinämöinen (pansarskepp) – ett finskt pansarskepp sjösatt 1932
 Wäinämöinen eller Väinämöinen – namnet på en estnisk isbrytare i finska flottan, se Suur Tõll (isbrytare, 1914)